El Torneig d'Eastbourne 2017, oficialment conegut com a Aegon International Eastbourne 2017, és una competició tennística jugada sobre gespa dins els Premier Tournaments de la WTA femení i en les sèries 250 del circuit ATP masculí. Fou La 43a edició es va celebrar entre el 23 juny i l'1 de juliol de 2017 al Devonshire Park Lawn Tennis Club d'Eastbourne, Anglaterra.

El tennista serbi Novak Đoković va guanyar el segon títol de l'any mentre la txeca Karolína Plíšková va aconseguir el tercer i es va situar a les portes del número 1 del rànquing individual.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 Web oficial 
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017